Purujosa è un comune spagnolo di 47 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Aragona.

Società

Evoluzione demografica

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Comuni della provincia di Saragozza